Lajoux kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Lajoux, Jura, kommun i departementet Jura,

Schweiz 

 Lajoux, Schweiz, ort och kommun i kantonen Jura,